Altstädtisches Gymnasium bezeichnet:

 Altstädtisches Gymnasium (Königsberg) im ehemaligen Königsberg, Ostpreußen
 Altstädtisches Gymnasium in Prag, siehe Palais Goltz-Kinsky